Квинт Горте́нзий () — имя либо часть имени нескольких древних римлян:

 Квинт Гортензий — диктатор 287 года до н. э., автор Lex Hortensia;
 Квинт Гортензий (возможно, Луций) — консул 108 года до н. э.;
 Квинт Гортензий Гортал — известный оратор, консул 69 года до н. э.;
 Квинт Гортензий Гортал — претор около 45 года до н. э., сын предыдущего.

Гортензии